

Sciences et techniques

Biologie

Botanique 
 Iris, genre de plantes monocotylédones de la famille des Iridaceae ;
 Fête de l'Iris, fête officielle de la Région de Bruxelles-Capitale, fixée annuellement au  ;
 Fête de l'Iris, fête de la commune d'Oullins, en France.

Médecine et anatomie 
 L'iris est un sphincter entourant la pupille de l'œil ;
 Iris, objet jouant le rôle d'un diaphragme dans un objectif utilisé en photographie ;
 IRIS, syndrome inflammatoire de reconstitution immune, de l'anglais .

Zoologie 
 Iris, genre d'insectes de la famille des Mantidae (famille de la mante religieuse) ;
  Apatura iris, espèce de lépidoptères de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Apaturinae.

Astronomie 
 7 Iris, astéroïde de la ceinture principale

Technologie 
 Tata Magic Iris, véhicule utilitaire indien
 Iris (Q188), un des cinq sous-marins qui parviennent à s'échapper de la rade de Toulon lors du sabordage de la flotte française, le 
 Iris, patrouilleur hauturier de la direction des Affaires maritimes française
 Iris, ketch à coque et pont en acier, transformé en 2001 en voilier de promenade et de croisière
 Iris (ex Tahia, ex Adrien), voilier de la société d'exploration océanographie Blue Observer
 Interface Region Imaging Spectrograph, satellite scientifique de la Nasa

Informatique 
 Iris, jeu de données créé par Ronald Aylmer Fisher
 IRIS, protocole Internet

Anthroponyme

Prénom 
Iris est un prénom féminin, notamment porté par :
 Iris Apfel (1921–), entrepreneuse  et architecte d'intérieur américaine ;
 Iris Shun-Ru Chang (1968–2004), historienne et journaliste sino-américaine ;
 Iris Clert (1918–1986), galeriste française d'origine grecque ;
 Iris Habib Elmasry (1918–1994), historienne égyptienne copte ;
 Iris Mittenaere (1993–), Miss France 2016 et Miss Univers 2016 ;
 Iris Murdoch (1919–1999), romancière et philosophe britannique ;
 Iris Tree (1897–1968), poétesse et actrice britannique ;
 Iris von Roten-Meyer (1917–1990), juriste, journaliste et féministe suisse ;
 Iris Boudreau-Jeanneau (1983-), autrice québécoise de bande dessinée.

Pseudonyme 
 Iris, pseudonyme de Mohand-Lyazid Chibout, un romancier et poète algérien kabyle d'expression française
 Iris, nom de plume d'Iris Boudreau-Jeanneau (1983-), une autrice québécoise de bande dessinée
 Iris, chanteuse belge

Antiquité et mythologie grecque 
 Iris, fleuve du Pont qui se se jette dans la mer Noire ;
 Iris, déesse, messagère des dieux (en particulier d'Héra), associée à l'arc-en-ciel.

Sigles, acronymes et marques diverses 

 Iris : Imaginons un Réseau Internet Solidaire, créée le 4 octobre 1997 ;
 IRIS, Institut de recherche et d'informations socio-économiques, à Montréal (Québec) ;
 IRIS, Institut de relations internationales et stratégiques ;
 IRIS, découpage territorial utilisé par l'Insee ;
 IRIS, Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins, à Bruxelles, en Belgique ;
 IRIS , ancien brevet de technicien supérieur (2002–2014), remplacé en 2015 par le BTS Systèmes numériques option A Informatique et réseaux ;
 IRIS, société d'origine belge active dans le secteur de l'informatique ;
 Iris 50, ordinateur des années 1960 ;
 Iris 80, ordinateur des années 1970 ;
 Iris Capital, fonds européen de capital risque et de capital développement ;
 IRIS² est un programme spatial européen formé par une constellation de satellites de télécommunications.

Toponyme 

 Iris, communauté de l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada ;
 Iris Falls, cascade sur la rivière Bechler dans le parc national de Yellowstone, aux États-Unis.

Culture et société

Art

Cinéma et télévision 
 Iris, film britannique réalisé par Richard Eyre, en 2001
 Iris, film de Jalil Lespert, sorti en 2016
 Iris, série télévisée sud-coréenne de 2009
 l'iris, dispositif qui sert de bouclier à la Porte des étoiles dans la série Stargate SG-1

Littérature et bande dessinée 
 Iris West Allen, personnage des comics Flash

Musique 
 Iris, sextuor d'idoles japonais formé en 2012 par Avex Trax, dont la leader est Saki Yamakita ;
 Iris, opéra composé par Pietro Mascagni en 1898 ;
 Iris, chanson du groupe Goo Goo Dolls, sortie en 1998 ;
 Iris, album de musique de scène de Claire Diterzi, sorti en 2004.

Peinture 
 Iris, nom donné par Vincent van Gogh à deux de ses tableaux, en 1889.

Divers
 Iris, un type de timbres français.

Notes et références